

Участники 
Из высшей лиги по итогам чемпионата 1995 года вылетел «Динамо-Газовик» Тюмень ().

Вышли из второй лиги по итогам сезона 1995 года: «Газовик-Газпром» Ижевск, «Спартак» Нальчик, «Кубань» Краснодар ().

Занявший 5-е место в западной зоне второй лиги в 1995 году «Локомотив» Санкт-Петербург объединился с командой «Сатурн-1991», образовав команду «Локомотив-Сатурн» (вскоре вернувшую исходное название «Локомотив»).

В сезоне 1996 года в первой лиге выступали 22 команды:
 «Газовик-Газпром» Ижевск 
 «Динамо» Ставрополь
 «Динамо-Газовик» Тюмень 
 «Дружба» Майкоп
 «Заря» Ленинск-Кузнецкий
 «Звезда» Иркутск
 «Кубань» Краснодар 
 «Локомотив» Санкт-Петербург
 «Локомотив» Чита
 «Луч» Владивосток
 «Металлург» Красноярск
 «Нефтехимик» Нижнекамск
 «Океан» Находка
 «Сатурн» Раменское
 «Сокол-ПЖД» Саратов
 «Спартак» Нальчик 
 «Торпедо» Арзамас
 «Торпедо» Волжский
 «Уралан» Элиста
 «Факел» Воронеж
 «Чкаловец» Новосибирск
 «Шинник» Ярославль

Таблица 

Лучшие бомбардиры:
 Варлам Киласония («Локомотив» СПб) — 22 мяча в 34 играх
 Карапет Микаелян («Сокол») — 20 мячей в 38 играх
 Сергей Топоров («Заря») — 19 мячей в 37 играх
 Наиль Галимов («Локомотив» Ч) — 18 мячей в 33 играх
 Сергей Маслов («Динамо» Ст) — 18 мячей в 40 играх
 Александр Призетко («Динамо-Газовик») — 18 мячей в 40 играх
 Владислав Яркин («Заря») — 17 мячей в 32 играх	
 Михаил Зубчук («Факел») — 16 мячей в 41 игре
 Валерий Шушляков («Кубань») — 15 мячей в 20 играх
 Валерий Яблочкин («Шинник») — 15 мячей в 38 играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на sportbox.ru 

1996
1996 год в России